Breitenbach (Bas-Rhin)
 Breitenbach (Pfalz)